В чемпионате Европы по футболу среди молодёжных команд 1996 принимали участие 44 сборных. После четвертьфинальной стадии Испания была выбрана местом проведения финальных матчей. Сборная Италии в 3-й раз выиграла турнир.

Как минимум 13 новых стран приняли участие в турнире. Среди них сборные Беларуси, Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Молдовы, Грузии, Армении, Азербайджана, Хорватии, Словении, Македонии. В результате разделения Чехословакии принимали отдельно участие сборные Чехии и Словакии. Продолжалось отстранение от участия в турнире сборной Югославии.

44 сборных были разделены на 8 групп (4 группы — по 5 участников и 4 группы — по 6). Победители групп выходят в четвертьфинал. По итогам двухматчевых противостояний определяется финальная четвёрка. Одна из стран-участниц выбирается в качестве места проведения полуфиналов и финалов. Пять лучших сборных по итогам турнира получили путёвки на Олимпийские игры в Атланте.

Квалификация

Участники финальной стадии 

1 Жирным выделены чемпионы прошлых лет
2 Как Чехословакия
3 Как ГДР

Составы 

В турнире принимали участие игроки, родившиеся после 1 января 1973 года. В каждой команде должно было быть 20 игроков, в том числе 2 вратаря.

Результаты

Четвертьфинал

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Олимпийская квалификация 
Данный турнир был составной частью олимпийской квалификации-1996. По его итогам путёвки на Игры получили Италия, Испания, Франция, Венгрия и Португалия. Сборная Шотландии в олимпийской квалификации не участвовала.

Ссылки 
 Архив результатов на сайте УЕФА
 Архив результатов на RSSSF

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 1996
1996
Футбол в Европе в 1996 году
Международные соревнования по футболу в Испании
Спорт в Испании в 1996 году
Чемпионаты Европы в Испании
Март 1996 года
Апрель 1996 года
Май 1996 года